Соревнования в скелетоне среди женщин на зимних Олимпийских играх 2018 прошли 16 и 17 февраля. Местом проведения соревнований стал центр санных видов спорта «Альпензия», расположенный в непосредственной близости к посёлку Дэквалъмьён, в уезде Пхёнчхан. В соревновании примут участие 20 спортсменок из 13 стран. Действующей олимпийской чемпионкой в женском скелетоне являлась британская спортсменка Элизабет Ярнольд.

Ярнольд установила рекорд трассы в первой попытке (51,66), но ошиблась во втором заезде (девятое время). Элизабет шла второй перед последним заездом, проигрывая Жанин Флок всего 0,02 сек. В целом спортсменки показывали очень плотные результаты — после трёх заездов лидера от шестого места отделяли всего 0,32 сек. В последней попытке Ярнольд прошла трассу почти без ошибок и установила новый рекорд (51,46). Флок дрогнула, показала только 10-е время и в итоге осталась четвертой, проиграв бронзовому призёру всего 0,02 сек.

Симиделе Адеагбо, которая родилась в Торонто и живёт Йоханнесбурге, стала первой в истории представительницей Нигерии, выступившей на Олимпийских играх (несколькими днями позднее на Играх также стартовали нигерийские бобслеисты).

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Результаты

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр